Reketarenje, izraz koji označava ekonomsku djelatnost vezanu uz organizirani kriminal.

 Reket (šport), dio opreme u športovima, koji se igraju reketom.

 Teniski reket, dio opreme u tenisu.